«Форум мирной России» (сокр. ФМР) — прошедшая в июне 2022 года закрытая встреча российских оппозиционных и антивоенных деятелей для обсуждения текущей политической и экономической ситуации в России и в мире и развития России и координации людей антивоенных и оппозиционных взглядов.

Форум назван «первым», однако из-за внутриполитической ситуации в России неизвестно, последуют ли другие.

Предыстория и цели 
24 февраля 2022 года началось вторжение российских войск на территорию Украины. Власти начали репрессии против не поддерживающих боевые действия, и, как пишет один из участников форума, открытые протесты и призывы к ним оказались не только «практически бессильны против решений государства», но и опасны, что вынудило несогласных «молчаливо присоединяться к уже деполитизированному пропагандой обществу, для которого государственные СМИ годами выстраивали образ грязной политики, куда лучше не лезть, и мудрых правителей, умело решающих всё за всех».

Помимо этого, как утверждает организатор и «модератор» форума Сергей Росс, к 2022 году в России не оказалось независимых площадок для обсуждения «самых важных вопросов для страны» и координации оппозиции, а связанный с государством ПМЭФ превратился в «местячковую потешную площадку» и «какое-то потешное мероприятие с Лексусом и Вованом, Даней Милохиным и какими-то темами, типа: как при санкциях вернуть деньги тех или иных иностранных компаний». По его словам, цель проекта — «формировать сообщество с доверительными связями для будущих коллективных действий».

Изначально центр «Коллективное действие», организаторы проекта, планировали устроить открытый форум, альтернативный ПМЭФ. Однако после изменения внутриполитической ситуации в России решено было провести закрытое мероприятие.

Проведение 
Форум проводился в Санкт-Петербурге, в качестве времени проведения были выбраны дни ПМЭФ: с 16 по 18 июня. Росс объяснил: «Был стратегический расчёт минимизировать возможности столкновения. Я ещё при Медведеве участвовал в организации ПМЭФ. Я очень хорошо знаю это мероприятие изнутри и прекрасно понимаю, что это вопрос президента. Если в дни мероприятия происходит что-то, что негативно отложится на репутации президента — это может быть достаточно болезненно». Он же утверждает, что новые реалии вынудили сделать мероприятие закрытым и обратиться к конспиративным мерам, на подготовку которых ушло около пяти месяцев.

На два дня форума было выбрано три помещения. Информация о форуме не разглашалась, а участники не знали точных места и времени проведения. Адрес площадки сообщался за час до форума, причём организаторы использовали только личные сообщения, меняя сим-карты и маршруты, покупали билеты на одну и ту же дату. Двери в помещениях открывались только по QR-кодам, и не все из них вели к месту встречи, поэтому неправильный выбор маршрута делал попадание на площадку невозможным. Причём участники не выходили оттуда на протяжении восьми часов, «чтобы не компрометировать выходы с площадки и не привлекать внимание силовиков». На случай задержаний продумали систему лабиринтных ходов и несколько чёрных выходов.

Несмотря на меры, на форум пришли журналисты НТВ, сотрудники полиции для «инспекции реквизита» и сотрудники центра «Э». Журналисты и «эшники» «дежурили» у входа, а полицейские «проинспектировали» первую площадку, когда участники уже переместились на вторую.

Участники покидали площадки по парам через чёрный ход. Уже после проведения были опубликованы подробности, причём были обговорены правила: в публикациях о форуме можно использовать всё сказанное, но анонимно, а цитировать кого-то можно только с его согласия. Участники, пожелавшие не появляться на общих фотографиях и записях форума, выбрали красные ленточки для бейджиков.

Ход форума 
Среди тем, выбранных для обсуждения, были возвращение России в глобальный мир силами гражданского общества, результаты работы Антивоенного комитета, условия политических репрессий и военной цензуры, создание и развитие горизонтальных сообществ на уровне городов и регионов, объединение внесистемной оппозиции в рамках волонтерских и других крупных проектов, участие её представителей в муниципальных выборах, перспективы и состояние российской экономики и меры для улучшения её состояния. Так, после обсуждения экономики участники пришли к выводу, что импортозамещение убыточно, а компенсировать ущерб нужно параллельным импортом.

Программа и выступающие 
 «Мстить, судить, простить или забыть? Контуры переходного правосудия новой России» — Николай Бобринский, Ольга Подоплелова.
 «Как поставить системы распознавания лиц под гражданский контроль» — Сергей Росс, Саркис Дарбиня, Иван Бегтин, Гульназ Шарафутдинова, Иван Касьяненко.
 «Пытки в России: как сделать систему гуманнее» — Марина Литвинович, Владимир Осечкин, Пётр Хромов, Олег Хабибрахманов.
 «Как противостоять деполитизации и запрету на политику в новых условиях» — Григорий Юдин, Михаил Лобанов, Мария Вятчина, Борис Кагарлицкий, Максим Журило.
 «Экономика завтра: ускоренный старт с низкой базы или бесконечное падение» — Илья Нейштадт, Михаил Тимонов, Григорий Баженов.
 «Возвращение России в глобальный мир силами гражданского общества» — Сергей Гуриев, Аббас Галлямов, Юлия Галямина, Елена Панфилова.

Ссылки 
 Форум мирной России. Как противостоять деполитизации и запрету на политику в новых условиях? — YouTube (запись одного из выступлений)
 Forum pour une Russie en paix — russie-libertes.org
 В Санкт-Петербурге прошел тайный форум оппозиции — dw.com

См. также 
 Форум свободной России

Примечания 

Форумы
Антивоенное движение
Вторжение России на Украину (с 2022)
Политическая оппозиция